

Patronyme 

  (1654-1731), pédagogue et lexicographe allemand ;
 Daniel Ernst Jablonski (1660-1741), théologien protestant ;
 Paul Ernest Jablonski (1693-1757), théologien protestant et orientaliste allemand (fils de Daniel Ernest Jablonski) ;
 Alexandre Jabłoński (1898-1980), physicien polonais ;
 Henryk Jabłoński (1909-2003), homme politique polonais ;
 Marek Jablonski (1939-1999), pianiste et pédagogue canadien ;
 Pat Jablonski (1967-), joueur américain de hockey sur glace.
 Tomasz Jabłoński (1988-), un boxeur polonais
 
 Constance Jablonski (1991-), mannequin français ;
 Jacquelyn Jablonski (1991-), mannequin américain ;

Prénom 
 Jablonski Rico Noel (1989-), joueur américain de baseball.

Physique 
 Diagramme de Jablonski, diagramme représentant les états électroniques d'une molécule et les transitions entre ces états.

Voir aussi